Rumsfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Rumsfeld (1919–1998), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Donald Rumsfeld (1932–2021), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)